Наездник — многозначное понятие:
 Наездник — верховой ездок, всадник на чём-либо:
 Наездник — управляющий беговым экипажем — качалкой.
 Наездник — представитель одноимённого инфраотряда перепончатокрылых насекомых.
 «Наездник» (1856—1869) — российский парусно-винтовой клипер.
 «Наездник» (1878—1902) — российский парусно-винтовой клипер.
 «Наездник» (2017) — американский фильм режиссёра Хлои Чжао.